Плунгеское районное самоуправление (, до 2000 — Плу́нгеский район) — муниципальное образование в Тельшяйском уезде Литвы.

История 
7 декабря 1959 года к Плунгескому району были присоединены части территорий упразднённых Салантайского и Седаского районов.

Район является местом паломничества католических верующих, здесь в Жемайтской Кальварии проводится . В деревне Пакутувенай находится францисканский костёл.

Население

Населённые пункты 
 1 город — Плунге;
 4 местечка — Альседжяй, Куляй, Плателяй и Жемайчю-Калвария;
 206 деревень.

Численность населения (2001):
 Плунге — 23 646
 Варкаляй — 1 234
 Плателяй — 1 021
 Альседжяй — 956
 Жемайтская Кальвария — 798
 Куляй — 704
 Шатейкяй — 676
 Прусаляй — 640
 Бабрунгас — 616
 Сталгенай — 465

Староства 
Плунгеский район подразделяется на 11 староств:
 Альседжяйское (; адм. центр: Альседжяй)
 Бабрунгское (; адм. центр: Бабрунгас)
 Жемайчю-Калварийское (; адм. центр: Жемайчю-Калвария)
 Жлибинайское (; адм. центр: Жлибинай)
 Куляйское (; адм. центр: Куляй)
 Наусодское (; адм. центр: Варкаляй)
 Паукштакяйское (; адм. центр: Грумбляй)
 Плателяйское (; адм. центр: Плателяй)
 Плунгеское городское (; адм. центр: Плунге)
 Сталгенайское (; адм. центр: Сталгенай)
 Шатейкяйское (; адм. центр: Шатейкяй)

Известные люди

В районе родились 
 Домаркас, Юозас (р.1936) — дирижёр, народный артист СССР (1986)
 Каханеман, Йосеф Шломо (1886—1969) — ортодоксальный раввин, глава Поневежской иешивы, депутат литовского Сейма в 1923—1925 годах.

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Плунгеский район